Varsseveld (gemeente), voormalige Nederlandse gemeente
Varsseveld (plaats), plaats in de Nederlandse provincie Gelderland
Varsseveldse kopjes, type dekzandreliëf rondom Varsseveld